Bora kan syfta på:
 Bora – en torr vind i sydöstra Europa
 Bora (seriefigur) – en fiktiv karaktär i Spindelmannen
 Projekt 1239 Sivytj – en rysk korvettklass benämnd Bora inom NATO
 von Bora, Katharina – Martin Luthers hustru

Geografi

Brasilien 

 Borá (ort), São Paulo, 
 Borá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar